Present – dziewiąty album studyny brytyjskiego zespołu z nurtu rocka progresywnego Van der Graaf Generator wydany w 2005. Jest to pierwszy album zespołu wydany po reaktywacji grupy.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:

CD 1 
 Every Bloody Emperor – 7:03
 Boleas Panic – 6:50
 Nutter Alert – 6:11
 Abandon Ship! – 5:07
 In Babelsberg – 5:30
 On The Beach – 6:48

CD 2 
Druga płyta zawiera wyłącznie materiał improwizowany.
 Vulcan Meld – 7:19
 Double Bass – 6:34
 Slo Moves – 6:24
 Architectural Hair – 8:55
 Spanner – 5:03
 Crux – 5:50
 Manuelle – 7:51
 'Eavy Mate 3:51
 Homage To Teo – 4:45
 The Price Of Admission – 8:49

Twórcy 
Twórcami albumu są:
 Peter Hammill – śpiew, gitary, instrumenty klawiszowe
 David Jackson – saksofon, flet
 Hugh Banton – organy
 Guy Evans – instrumenty perkusyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Van der Graaf Generator
Albumy Charisma Records